Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2000-2004)
Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2004-2008)
Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2008-2012)
Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2012-2016)
Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2016-2020)
Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2020-2024)